Schaak ist der Familienname folgender Personen:

 Didi Schaak (* 1951), deutscher Schauspieler
 Dominique Schaak (* 1990), deutscher Autorennfahrer
 Liselotte Schaak (* 1908), deutsche Schauspielerin
 Winni Schaak (* 1957), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Schaack